Золота́я кома́нда ( («Араньчапат») также эту команду называли the Mighty Magyars, the Magical Magyars, the Magnificent Magyars, the Marvellous Magyars — «могучие, волшебные, великолепные, чудесные мадьяры») — общепринятое обозначение легендарной сборной Венгрии по футболу образца первой половины 1950-х годов. Тренер — Густав Шебеш, в составе играли такие футболисты как Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, Шандор Кочиш, Нандор Хидегкути, Йожеф Божик, Дьюла Грошич. Эта команда провела победную серию из 32 матчей подряд, что остаётся непревзойдённым результатом в мировом футболе по сей день.

За время этой серии сборная Венгрии выиграла Олимпийские игры 1952 года и Кубок Центральной Европы.

В 1953 году венгры одержали победу над сборной Англии со счётом 6:3, став первой небританской командой, которая смогла победить англичан на «Уэмбли». Через 7 месяцев после этой победы в ответном матче сборная Англии была разбита в Будапеште со счётом 7:1.

Серия завершилась лишь в 1954 году, когда в финале чемпионата мира по футболу Венгрия уступила сборной ФРГ со счётом 2:3. После этого поражения венграм удалось снова провести серию из 18 матчей без поражений. Новая серия продлилась до 1956 года, завершившись поражением от сборной Турции. «Араньчапат» также стала первой командой, которая победила сборную СССР в Москве.

Появление «Золотой команды»

Венгерский футбол 
С начала века и до 1950-х годов Венгрия являлась, без преувеличения, самой футбольной нацией в Европе. Она располагала всегда прекрасным набором футболистов, игравших как внутри страны, так и за её пределами; и, кроме того, Венгрия давала практически всему футбольному миру тренеров. Примеры Йожефа Эйзенхоффера, Дьюлы Лимбека, Ференца Шаша (работавших в 20-х — 30-х годах в США, СССР и Аргентине) показывают, что футбольной экспансии венгров просто не было предела: в те времена слово «венгр» было таким же синонимом слова «футболист», как позднее было принято говорить о бразильцах.

Венгерские клубы, такие как «Ференцварош» (обладатель Кубка Митропы 1928, 1937 и неоднократный финалист), обыгравший в 1929 году сборную Уругвая в Монтевидео, «Уйпешт» (обладатель Кубка Митропы 1929, 1939 и Кубка Наций 1930) являлись ведущими в Европе в то время.

В то же время венгерская сборная (венгры, в силу определенных обстоятельств, связанных с результатами Первой Мировой войны, очень ревностно относились именно к сборной команде, как к лицу нации) больше разочаровывала. Венгры ждали от нее побед, но ни одного титула сборная в предвоенные годы так и не получила, хотя и являлась одной из сильнейших в мире.

Это было связано с тем, что при сильных клубах, имеющих все права на игроков и в которых игроки зарабатывали, комплектование сборной происходило в общем сумбурно, а какая-либо серьёзная тренировочная работа именно со сборной командой вообще зачастую представлялась малореальной — клубы не были заинтересованы в долговременном отсутствии футболистов с риском получить травму. Поэтому большинство сборных играло в те годы нестабильно (так, например, в 1924 году на Олимпиаде сборная Венгрии, составленная из звёзд, проиграла Египту 0:3, что вызывает недоумение до сих пор), а игроки, блиставшие в клубах, ввиду несыгранности в сборной выглядели бледно.

Лучших успехов в те годы добивались сборные команды федераций, руководство которых могло либо договориться с клубами (иногда нефутбольными методами, как в Италии, Германии), либо у которых вся сборная состояла из блоков игроков одного-двух клубов (Уругвай, в меньшей степени Чехословакия). Венгры в этом не преуспели, и подобно другим странам с развитым клубным футболом (Аргентина, Бразилия, Франция и др.) выступали намного хуже (относительно собственных ожиданий — для других команд это был бы, быть может, успех), чем позволял потенциал имевшихся в распоряжении футболистов.

Предпосылки 
В 1948 году к власти в Венгрии пришли социалисты под руководством Матьяша Ракоши. Реформы, начавшиеся в стране, отразились и на футболе. Профессиональный футбол был упразднён, а клубы, по примеру СССР, переданы на довольствие министерствам, ведомствам и предприятиям. Так 18 декабря 1949 года был передан в подчинение министерству обороны и переименован клуб «Кишпешт», в котором уже играли будущие лидеры «Золотой команды» Йожеф Божик и Ференц Пушкаш, теперь он (клуб) стал называться «Гонвед» (то есть «Защитник отечества»). Переформированию подверглись и другие клубы.

В феврале 1950 года переподчинили один из наиболее известных и популярных клубов страны — «Ференцварош». Отныне клуб подчинялся Национальному объединению работников пищевой промышленности, а ведущих игроков клуба Ласло Будаи и Шандора Кочиша в добровольно-принудительном порядке перевели в «Гонвед». Вскоре туда же проследовали и другие игроки национальной команды, включая вратаря Дьюлу Грошича, защитника Дьюлу Лоранта и левого нападающего Золтана Цибора. Несколько раз переименовывали и переподчиняли и другой известный клуб — МТК.

Такой подход сразу предоставил шанс обойти все мешавшие ранее трения на уровне «клубы — сборная», так как теперь клубы подчинялись напрямую нефутбольным организациям и выполняли любые прямые приказы.

Формирование Aranycsapat 

Aranycsapat, или «Золотая команда», как в Венгрии и во многих других странах мира называют венгерскую сборную начала 1950-х годов, во многом была продуктом коммунистического режима, который для поддержания собственного престижа увидел перспективу способствовать успеху самой заветной мечты венгров, выходящей далеко за чисто футбольные рамки. Эта перспектива совпала с желаниями талантливого тренера Густава Шебеша, который к тому же разделял коммунистические идеи.

Теперь клубы работали строго в интересах сборной, имея общую с ней и благоприятствующую ей тренировочную программу. Были также предоставлены все возможные в то время ресурсы. Кроме того, материальное обеспечение футболистов теперь было связано с играми в сборной в большей степени, нежели в клубе, что увеличило их мотивированность.

Базовыми клубами сборной стали столичный «Гонвед» и МТК, в которые старались по возможности собрать всех футболистов (что, кстати, не всегда удавалось: если «Ференцварош», имевший якобы «профашистских» поклонников, удалось в прямом смысле слова ограбить, то некоторые профсоюзные команды с периферии сумели удержать игроков)

Идеальный состав «Золотой команды» был таким:

Формально расстановка была , но подбор исполнителей позволял трансформировать схему в зависимости от соперника и хода матча.

Эпоха «Золотой команды» подошла к концу с наступлением Венгерской революции 1956 года. Основные игроки сборной, игравшие за будапештский клуб «Гонвед», во время революции находились в Испании, куда отправились на матч Кубка европейских чемпионов против «Атлетика» (Бильбао). Революция потерпела поражение в тот момент, когда «Гонвед» был на обратном пути. Несколько игроков, среди которых были Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, Шандор Кочиш, решили не возвращаться на родину и больше никогда не сыграли за сборную Венгрии (Пушкашу тогда было 29 лет, Цибору и Кочишу — по 27).

Игровая манера команды 

Поскольку в распоряжении тренера Шебеша были одни из лучших в мире футболистов, их сыгранность, обеспечиваемая регулярным тренировочным процессом, должна была сама по себе принести плоды, но Шебеш этим не ограничился. Из имеющегося материала он собрал прекрасно действующую машину в соответствии со своими концепциями. Он подбирал игроков, обладавших безупречной техникой на скорости (таких было немало у венгров) и способных, в том числе и физически, к широкому манёвру по фронту и в глубину (таких было меньше). Основная идея игры Шебеша заключалась в следующем: нагнетанием темпа в самом начале с применением прессинга по всему полю добиться в первые минут двадцать материального преимущества, после чего, отойдя за линию мяча практически всей командой и насытив центр поля за счёт оттяжки пяти человек, отбирать мяч у пытающихся наладить игру в таких условиях полузащитников и инсайдов противника и немедленно бросать нападающих в прорыв в одну-две передачи в свободные зоны с рывками до 40 метров. «Араньчапат» играла, оказывается, на контратаках.
</table>
В позиционном нападении практиковалась игра на «столба» (как правило, Кочиш или Палоташ), все остальные игроки отходили довольно глубоко за мячом и освобождали зоны, в которые врывались партнёры; при этом Цибор мог маневрировать по всему фронту, в то время, как от Будаи требовалось играть больше на фланге. Кочиш и Пушкаш из своих зон совершали регулярные диагональные рывки (так, Пушкаш два своих знаменитых гола — англичанам и немцам в первом матче — забил, прорываясь на место правого инсайда; Кочиш на чемпионате мира практически все свои великолепные голы головой забил с места левого инсайда). Хидегкути отходил назад и влево, где взаимодействуя с Божиком, либо прорывался сам, либо отдавал пас на ход. Хидегкути, Божик и Пушкаш также обладали хорошим ударом издали.

При потере мяча применялся немедленный прессинг (принесший, кстати, голы в ворота немцев (Цибор во втором матче, Хидегкути в первом) и бразильцев (Хидегкути).

В целом группа атаки отлично играла без мяча, открываясь, освобождая зоны (уводя защитников) и подстраховывая. Несколько неожиданным является то, что продвижение с мячом практиковалось мало (Хидегкути из глубины и Пушкаш), также контроль мяча не являлся приоритетной задачей (чего можно было бы ожидать от столь техничных футболистов) — в основном использовались средние и длинные передачи.

При игре в обороне группа атаки практически вся оттягивалась на свою половину поля, но в штрафную не заходила.

В защите играли четыре футболиста (в варианте с Закариашем), располагавшиеся в линию. По замыслу «лишний» игрок должен был создавать большую плотность обороны. В целом защита действовала согласованно, хотя и неплотно с нападающими при приёме мяча (по современным меркам). В атаке защитники практически не участвовали (за исключением выполнения Лантошем штрафных и пенальти).

В общем, расстановку венгров на поле можно охарактеризовать цифрами 4-4-2, 4-5-1 или 3-6-1 в зависимости от игровой ситуации.

Вклад в развитие игры 

Нельзя сказать, что широкое маневрирование силами атаки со сменой мест было чем-то совсем незнакомым для футбола тех времен, но хорошо наигранные и выполняемые на большой командной скорости действия ставили в тупик практически любую оборону. Также оттяжка того или иного игрока из группы атаки практиковалась уже лет 25 — с самого момента изменения правила «вне игры» (что бы ни говорил в интервью обиженный на Хидегкути защитник англичан Джонстон после матча на «Уэмбли», оттяжка центрфорварда никак не могла быть сногсшибательным сюрпризом). Но у венгров вертикальные перемещения всех игроков (не только Хидегкути) также происходили согласованно и в зависимости от игровой ситуации, иногда изменяясь по ходу матча. Вклад венгров в развитие тотального футбола более, чем очевиден; возможно, они являются его отцами. А бразильцы позднее признавались, что свои тактические новации, приведшие к победе на Чемпионате мира 1958 года и дальнейшему развитию схемы 4-2-4, они подглядели у венгров.

Матчи 
Всего «Араньчапат» сыграла 73 матча со сборными других стран. В это число входят:
 68 официально зарегистрированных ФИФА матчей с национальными сборными других стран;
 2 матча на Олимпийских Играх 1952 года, проведенных с олимпийскими сборными Италии и Турции. Со стороны Венгрии играла первая сборная. Итальянская федерация также признаёт указанный матч матчем первой сборной, турецкая — нет;
 3 матча с командами, не являющимися (формально) сборными своих стран: в 1952 году с командой ГДР и два матча с командой Москвы (фактически сборной СССР). И в данном случае венгерская федерация признает эти матчи матчами первой сборной, в реестре же матчей сборной СССР эти матчи значатся как неофициальные; а для команды ГДР указанный матч не является формально официальным, поскольку был сыгран до принятия Футбольной Секции ГДР в ФИФА
 1 официально зарегистрированный ФИФА матч (в 1953 году со сборной Болгарии): с венгерской стороны выступала фактически вторая сборная. Данный матч является официальным для обеих сторон, но в нем играла не «Араньчапат», и в данном реестре её матчей он не учтён.

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956 

Всего: 73 матча: + 55 = 11 — 7 289 — 99

Игроки 

В своём «идеальном» составе «Араньчапат» провела всего 5 неполных игр (и ни одной полной). Во всех матчах в её составе выходили от одного до семи «дублёров» (разумеется, также футболистов высокого класса). Тем не менее, игроки «идеального» состава провели больше всех матчей (каждый на своей позиции). Всего в составе «Араньчапат» выступали 68 футболистов:
 Вратари: Дьюла Грошич (40 матчей). Харизматический венгерский голкипер провел всего ненамного более половины матчей. Хотя он и защищал ворота сборной с 1948 года, в «Араньчапат» поначалу играл Гёза Хенни из «Ференцвароша» (12 матчей), и лишь с середины 1950 года Грошич прочно занял место в воротах (тогда он и перешёл в «Гонвед») до 1954 года (его дублёром был Шандор Геллер, МТК — 8 игр). В 1954 году обладавший взрывным характером Грошич испортил отношения с руководством и был подвергнут опале(вообще отлучён от футбола) и в воротах венгерской сборной за 20 матчей побывало 6 вратарей: Лайош Фараго (4 матча), Имре Данка (3), Гёза Олах (3), Арпад Фазекаш (5), Иштван Илку (3), Шандор Геллер. Наконец в 1956 году Грошичу (по настойчивой просьбе шахтёров) разрешили играть в «Татабанье», и при Букови он снова вернулся в сборную (играл до 1962 года, был капитаном). Вообще в «Араньчапат» играли аж 13 разных голкиперов (такая ротация не должна сильно удивлять: по всеобщему мнению, очень уж хороших вратарей в истории венгерского футбола было совсем немного, кроме того, у Шебеша практиковались частые замены вратарей в ходе матча);

 Правые защитники: Енё Бузански (49 матчей). Представитель «Дорог», упорно не желавший переходить в столичный клуб, закрепился в составе также в конце 1950 года, выиграв борьбу за место в составе у Йожефа Ковача из МТК (4 игры) и игравшего сначала на этой позиции Ференца Рудаша из «Ференцвароша» (7 игр). Лишь в 1956 на его место стали наигрывать Белу Карпати из «Вашаша» (всего 12 игр, в том числе и в центре обороны);
 Центральные защитники: Дьюла Лорант («Вашаш», с 1952 «Гонвед» — 35 матчей). Фактически только с Олимпиады 1952 Лорант стал основным центральным защитником. Его конкурент Янош Бёржей из МТК (19 игр) довольно часто его подменял. Позднее на это место пробовались Бела Карпати и Пал Вархиди из «Дожи» Уйпешт (8 игр). Тем не менее в последних матчах «Араньчапат» в центре обороны играл Бёржей;
 Левые защитники: Михай Лантош (МТК — 53 матча). Лантош в 1950 году сменил на этой позиции ветерана Шандора Балога из «Дожи» Уйпешт (10 игр) и в дальнейшем вплоть до конца 1956 года удерживал это место за собой (изредка его подменяли Енё Дальноки из «Ференцвароша» (4 игры), Дьюла Телеки из «Вашаша» (3 игры). Лишь при Букови появившийся в «Гонведе» Антал Котас получил это место (всего 11 игр, в том числе в полузащите);
 Правый полузащитник: Йожеф Божик («Гонвед» — 70 матчей). Один из символов «Араньчапат» был буквально незаменим. Лишь в трех матчах его подменил Ференц Сойка;
 Левые полузащитники: Йожеф Закариаш (МТК — 28 матчей). У безальтернативного Божика был богатый выбор напарников по полузащите. Закариаш утвердился на этом месте только в ходе Олимпийских игр и последний матч за сборную сыграл в финале чемпионата мира. Помимо него, значимую роль сыграли Ференц Сойка (легенда «Шальготарьяна» — 21 игра), Имре Ковач (МТК — 7 игр), Карой Лакат («Ференцварош» — 7), Антал Котас;
 Правые крайние нападающие: Ласло Будаи («Гонвед» — 30 матчей). Здесь происходила постоянная ротация. Один из лучших правых крайних в истории венгерского футбола Карой Шандор (МТК) не всегда соответствовал концепции Шебеша (ему нужен был очень мобильный игрок, отрабатывающий и в обороне), поэтому сыграл только 22 игры. Еще один «двойник» Будаи — Йожеф Тот из «Чепеля» провёл 10 игр. Лайош Чордаш из «Вашаша», подававший большие надежды, попал в «Араньчапат» совсем молодым, но «вторым Пушкашем» не стал, проведя всего 10 игр. Также на правом краю были задействованы на непрофильных позициях и Хидегкути, и Цибор, и даже Палоташ.
 Правый инсайд: Шандор Кочиш («Ференцварош», с 1950 «Гонвед» — 68 матчей). Ещё один символ «Араньчапат». В пяти матчах подменяли партнёры по нападению Хидегкути, Палоташ, Суса;

 Центральные нападающие: Нандор Хидегкути (МТК — 53 матча). Хидегкути был удивительно универсален и играл на любом требуемом месте. Также Хидегкути был спокоен, дисциплинирован и обладал прекрасным спортивным характером, являясь прекрасным проводником тренерских идей, и никогда не тяготился своей ролью «спасателя» на разных игровых местах. Петер Палоташ (МТК — 24 игры) — сменщик и игрок иного плана: умело вёл силовую борьбу, хорошо играл головой и мог выполнять роль «столба». На первом году «Араньчапат» роль центфорварда была забронирована за Ференцем Деаком (в тот год — игрок «Ференцвароша»), удивительно результативным форвардом (в том числе и в сборной). Но форвард был неадекватен в отношениях с руководством и был выведен из состава сборной. Еще один форвард — легенда «Дожи» Уйпешт Ференц Суса — был востребован всего в 8 матчах. С 1955 года начали наигрывать молодых Лайоша Тихи (12 игр) и Ференца Махоша (10) — оба из «Гонведа»;
 Левый инсайд: Ференц Пушкаш («Гонвед» — 69 матчей). Капитан и признанный лидер команды на поле и вне его. Пропустил лишь несколько матчей — но победы в 1954 году над Бразилией и Уругваем без травмированного Пушкаша были, быть может, чрезмерным испытанием для венгерской сборной (в этих матчах Пушкаша подменяли Цибор и Хидегкути);
 Левые крайние нападающие: Золтан Цибор («Гонвед» — 43 матча). Также универсал — играл и справа. Отличался большой подвижностью и широтой действий. Редко сдерживал себя в выражении эмоций, часто выражал несогласие с начальством, за что год не играл в сборной после чемпионата мира. За время отсутствия наигрывали совсем молодого Мате Феньвеши из «Ференцвароша» (11 игр). Немного игровой практики имели также Дьюла Силадьи (легенда «Вашаша» — 6 игр), Михай Тот («Дожа» Уйпешт — 6, зато играл в финале чемпионата мира) и Дьёрдь Баболчай («Гонвед» — 4). Кроме них, на левом краю играл при необходимости и Хидегкути.

Голы 
 73 Шандор Кочиш; 66 Ференц Пушкаш; 29 Нандор Хидегкути; 18 Золтан Цибор, Петер Палоташ; 11 Ференц Деак; 9 Ласло Будаи, Карой Шандор; 8 Лайош Тихи; 7 Дьюла Силадьи, Йожеф Божик;

Рекорды 
 Самая длинная беспроигрышная серия в официальных матчах национальных сборных ФИФА — 31 матч (4 июня 1950 — 30 июня 1954);
 Самая длинная беспроигрышная серия в официальных матчах национальных сборных ФИФА по времени — 4 года 1 месяц (4 июня 1950 — 4 июля 1954);
 Наибольшее количество голов, забитых двумя совместно играющими футболистами в сборной страны — 139 (всего в сборной 159) — Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш;
 Наибольшее количество матчей подряд с забитыми мячами — 73 (в каждой игре);
 Наибольшее количество голов в финальной части чемпионатов мира — 27 (1954);
 Наибольшая средняя результативность в финальной части чемпионатов мира — 5, 40 (1954);
 Наибольшая разница мячей в финальной части чемпионатов мира +17 (1954);
 Наибольшая средняя результативность игрока в финальной части чемпионата мира 2,2 (Шандор Кочиш 1954);
 Самая крупная победа в финальной части чемпионата мира — 9:0 (над Южной Кореей 17 июня 1954);
 Первая национальная сборная, обыгравшая в финальной части чемпионата мира национальную команду Уругвая после беспроигрышной серии на топ-турнирах на протяжении 30 лет (с Олимпийских игр 1924 года — 21 игра, 4 титула) — 4:2 (30 июня 1954); является также первой неюжноамериканской национальной сборной, обыгравшей сборную Уругвая;
 Первая небританская сборная, обыгравшая сборную Англии в гостях — 6:3 (25 ноября 1953), также в «матче-реванше» нанесла ей самое крупное поражение в истории — 7:1 (23 мая 1954);
 Первая сборная, обыгравшая в гостях сборную СССР в официальном матче сборных под эгидой ФИФА — 1:0 (23 сентября 1956);
 Самая крупная победа сборной Венгрии в истории — 12:0 (над Албанией 24 сентября 1950)

«Араньчапат» на клубном уровне 

Наиболее известные футболисты «Араньчапат» были представителями двух клубов: «Гонвед» и МТК (который несколько раз в указанное время переименовывался, более-менее длительное время назывался «Вёрёш Лобого» («Красное Знамя»). Из семи чемпионатов страны, прошедших за время существования «Араньчапат», в пяти праздновал победу «Гонвед», в двух — МТК. Порой не меньший, чем матчи сборной, интерес у болельщиков вызывали матчи лидеров, всегда проходивших в интересной борьбе; один из них — матч 1954 «Гонвед» — «Вёрёш Лобого» — 9:7  является уникальным в своём роде.

Из товарищеских международных матчей можно отметить выигрыши «Гонведа» у московского «Спартака» 3:2 в 1953, английского «Вест Бромвич Альбиона» 5:3 в 1954. Проигрыш же «Вулверхэмптону» в 1955 (2:3) дал, как принято считать, дополнительный толчок началу розыгрыша европейских клубных турниров.

Оба клуба участвовали в Кубке Митропы 1955, где сошлись в полуфинале. По сумме двух встреч (2:5, 5:1) победу праздновал «Вёрёш Лобого», который в финале не имел проблем с УДА Прага (6:0, 2:1) и выиграл титул.

А вот розыгрыши Кубка Европейских Чемпионов не принесли славы венграм: в розыгрыше 1955/56 «Вёрёш Лобого» проиграл «Стад-де-Реймс», будущему финалисту (2:4 и 4:4), в следующем розыгрыше «Гонвед» проиграл «Атлетику» Бильбао (2:3, 3:3) на фоне венгерских событий октября 1956.

Любопытные факты 

 Ференц Пушкаш имел примету при начальном розыгрыше права первого удара обязательно поднимать с поля монетку, подброшенную судьёй (эту привычку он унаследовал от другого харизматичного капитана сборной Венгрии — Дьёрдя Шароши). В случае выигрыша жребия предоставлял право удара сопернику, выбирая при этом половину поля характерным жестом двумя руками;
 Шандор Кочиш всегда выходил на поле крайним в ряду игроков;
 Многие венгерские игроки имели прозвища: Бузански — Kazal (Стек), Божик — Cucu (Цуцу), Закариаш — Zaki (Заки), Будаи — Púpos (горбатый), Кочиш — Kocka (Кочка, а также «золотая голова»), Хидегкути — Öreg («Эред» — старый), Пушкаш — Öcsi («Эчи» — братишка, а также «галопирующий майор»), Цибор — Bolond (резкий, злой, может быть, даже дикий) или Rongylábú (нарядный — любил деньги и то, что на них можно купить);
 Многие в «Араньчапат» не были этническими венграми, и носили при рождении совсем другие фамилии (они или родители сменили их на венгерские ввиду мадьяризации). Так Пушкаш (урождённый Пурчельд) и Лантош (Линденмайер), а также тренер Шебеш (Шаренпек) были этническими немцами (точнее, дунайскими швабами); Палоташ (Потелецкий) и Будаи (Беднарик) — поляки, Лорант (Липович) — серб, а Хидегкути (Кальтенбруннер — обе фамилии по-венгерски и по-немецки означают «холодный колодец») — вообще отпрыск австрийского дворянского рода. Можно припомнить, что и некоторые звёзды венгерского футбола более ранних времен не были представителями титульной нации: серб доктор Шароши (Стефанчич), шваб Тольди (Тунигольд), опять шваб (да ещё с Румынии) Авар (Штефан Ауэр). Однако все они имели родным языком венгерский и, безусловно, являлись воспитанниками уникальной венгерской футбольной культуры;
 «Араньчапат» также являла собой сочетание различных темпераментов и убеждений: лояльные коммунисты Шебеш и Закариаш и очень горячие и темпераментно идущие на конфликты даже с представителями власти Цибор и Грошич (Цибор вообще вёл богемный образ жизни, мало считаясь с суровыми реалиями социализма); депутат парламента Божик (гордо заявлявший в одном из матчей судье, что депутат венгерского парламента — лицо неприкосновенное), и сметливый народной хитростью Бузански; несколько суровый и ворчливый (как и положено центрбеку) и постоянно одёргивающий зазнавшихся (по его мнению) партнеров Лорант; вдохновенный (и вне поля) лидер Пушкаш (обладавший неплохим чувством юмора — его афоризмы на футбольные (и не только) темы известны), не совсем практичный и находчивый (как говорят) за пределами футбольного поля Кочиш (правда, как водится у венгров, обладатель целеустремлённой и предприимчивой супруги, немало сделавшей для благосостояния семьи во время и после футбольной жизни), и, наконец, удивительно спокойный (особенно для венгра) и обладающий прекрасным характером Хидегкути — это всё «Араньчапат»;
 У «Араньчапат» в полной мере проявились традиционные в дальнейшем трудности сборной Венгрии в матчах с СССР (в пяти матчах команды одержали по победе при трех ничьих), причём «Араньчапат» ни разу не смогла забить более одного мяча за матч.

Примечания

Ссылки 
 Aranycsapat — сайт о Золотой команде на венгерском языке
 Биография Густава Шебеша, тренера Золотой команды 
 Статья на football.guardian.co.uk о победах венгерской команды 
 Статистика 1948—1953 годов 
 Некролог о Ференце Пушкаше на сайте www.eurosport.ru

См. также 
 Вундертим
 Селесте Олимпика

Сборная Венгрии по футболу
Футбол в Венгрии
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Группы футболистов, известные по прозвищам